Västbo kan avse:

Västbo härad
Västbo kontrakt
Västbo revir